Bill Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bill Mountain (Georgia)
 Bill Mountain (Mississippi)

Siehe auch:
 Bell Mountain
 Bills Mountain